Грандин има више значења:
 Грандин (Мисури)
 Грандин (Северна Дакота)